Das Wort Genesung bezeichnet:

 Rekonvaleszenz, das Gesundwerden von erkrankten Lebewesen, die sich auf dem Wege der Besserung befinden und deren Heilung erfolgreich ist.
 Genesung (Hörspiel), ein Hörspiel von Karl Georg Egel und Paul Wiens aus dem Jahr 1956
 Genesung (Film), die Umsetzung des Hörspiels als Film von Konrad Wolf